

Musica 
Break Free – singolo di Ariana Grande del 2014
Break Free – singolo delle One Voice del 2009
Break Free – album di Mike Brooks del 2006
Break Free – album di Sugar Minott del 1995

Televisione 
Break Free – serie TV malese del 2013